RE 1 steht für folgende Bahnlinien in Deutschland:
 Hanse-Express, zwischen Hamburg und Rostock
 Regional-Express zwischen Hannover und Norddeich, siehe Liste der SPNV-Linien in Niedersachsen
 Regional-Express zwischen Magdeburg und Cottbus, siehe Liste der Eisenbahnlinien in Brandenburg und Berlin #RE 1
 Regional-Express zwischen Göttingen und Glachau, siehe Liste der Eisenbahnlinien in Thüringen #RE 1
 Trilex zwischen Dresden und Görlitz, siehe Trilex (Marke) #Linien
 NRW-Express zwischen Aachen und Hamm
 Südwest-Express zwischen Koblenz und Mannheim, siehe SÜWEX #Liniennetz
 München-Nürnberg-Express zwischen München und Nürnberg

Siehe auch:
 RE eins, österreichischer Lokalfernsehsender

RE001